Der Begriff aromatisch wird verwendet:

 zur subjektiven Bewertung geruchs- oder geschmacksintensiver Stoffe oder im Besonderen Lebensmittel, siehe Aroma,
 zur fachspezifischen Bezeichnung chemischer Verbindungen, die zur Klasse der Aromaten gehören.

Siehe auch: